— перське та турецьке ім'я.
 Жале Арикан — турецька акторка.
  — комуна в Бельгії.
 Жале — село в Польщі, в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства.
 Жале — село в Польщі, в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства.
 Жале — найбільше міське кладовище міста Любляна, Словенія.

Див. також 
 Жалле — муніципалітет у Франції.